Un bachelier est le titre du titulaire d'un .
 En Belgique, le bachelier est le nom du diplôme.
Au Moyen Âge, un bachelier était ;
un petit propriétaire rural et, plus tard, le possesseur ou le tenancier d'un petit bien. Le baccalarius est pauvre, mais noble. Il se rend à l'ost du roi ou de son roi, mais sans vassal. Il servait un chevalier banneret.
un jeune noble qui, n'étant pas marié et ayant encore ses parents, n'a pas de fief et doit se rendre à l'ost sans vassal. Il effectuait son apprentissage pour apprendre le métier des armes et devenir chevalier ou écuyer. Il servait sous la bannière d'un seigneur.

Patronyme 

 Florian Bachelier (1979-), homme politique français ;
 Jean Marguerite Bachelier (1751-1843), révolutionnaire français ;
 Jean-Jacques Bachelier (1724-1805), peintre et directeur de la manufacture de porcelaine de Sèvres ;
 Joseph Bachelier (1810-1886), général de brigade sous le Second Empire français ;
 Léa Bachelier (1993-), joueuse française de water-polo ;
 Louis Bachelier (1870-1946), mathématicien français ;
 Nicolas Bachelier (1487-1556), architecte et sculpteur français ;
 Ilona Bachelier (1997-) et Louvia Bachelier (2002-), sœurs et actrices françaises.

Notes et références

Voir aussi 

 Le Bachelier : roman de Jules Vallès
Patronyme français